

Новий Камень — село в гміні Ґомбін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Новий Камень — село в гміні Камень Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Новий Камень — село в гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства